Юрий Иванович Кузнецов:
 Кузнецов, Юрий Иванович (род. 1928) — советский дипломат.
 Кузнецов, Юрий Иванович (род. 1926) — заслуженный строитель РСФСР.
 Кузнецов, Юрий Иванович (1920—1984) — советский искусствовед, научный сотрудник Государственного Эрмитажа